Барбара фон Бранденбург () може да се отнася за:

 Барбара фон Бранденбург (1423–1481), маркграфиня на Мантуа
 Барбара фон Бранденбург (1464–1515), кралица на Бохемия (1476–1492)
 Барбара фон Бранденбург-Ансбах-Кулмбах (1495–1552), ландграфиня на Лойхтенберг
 Барбара фон Бранденбург (1527 – 1595), управляваща херцогиня на Бриг (1586–1595)